Алькала-ла-Реаль () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-Сур. Занимает площадь 262,9 км². Население — 22 759 человек (на 2010 год). Расстояние — 71 км до административного центра провинции.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Página dedicada a la Hdad. del Stmo. Cristo de la Salud de Alcalá la Real
 llanillo.com. Noticias y opinión en Alcalá la Real
 Página oficial del Ayuntamiento de Alcalá la Real
 Página de Noticias de Alcalá la Real
 La Guía de Alcalá la Real
 Página oficial de Etnosur
 Alcalá Histórica. Historia y arte de Alcalá la Real
 Alcalá ayer. Alcalá la Real a través del tiempo
 Foro de libre opinión de Alcalá la Real 

Города Хаэна
Муниципалитеты Хаэна